La Habana  – nome originale de L'Avana, capitale di Cuba
Habana  – album dei Roy Hargrove's Crisol del 1997
Habana  – ex squadra di baseball cubana
Habana  – torpediniere dell'Armada Española
Distretto di Habana  – distretto peruviano
Bryan Habana  – rugbista sudafricano
Moe Habana  – personaggio della serie di videogiochi The King of Fighters